Alekseï Dostoïnov (en anglais : , en russe : ), né le  à Moscou, dans la RSF de Russie, est un joueur russo-américain de hockey sur glace. Il possède une licence suisse qui lui permet de ne pas être compté comme un joueur étranger.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|rowspan="2"|2005-2006||GCK Lions U20||Jr. Élites A|| || || || || || || || || ||
|-
|EHC Dübendorf||||1||1||0||1||0||3||0||0||0||2
|-
|rowspan="2"|2006-2007||Blue Jackets Junior de l'Ohio||USHL||18||3||8||11||14||4||0||0||0||4
|-
|Stampede de Sioux Falls||USHL||21||2||4||6||12||-||-||-||-||-
|-
|2007-2008||Blue Jackets Junior de l'Ohio||USHL||7||3||3||6||4||-||-||-||-||-
|-
|2007-2008||Rangers de Kitchener||LHO||36||6||8||14||16||-||-||-||-||-
|-
|2008-2009||Rangers de Kitchener||LHO||5||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|2008-2009||Sea Dogs de Saint-Jean||LHJMQ||26||5||16||21||28||-||-||-||-||-
|-
|Olympiques de Gatineau||LHJMQ||4||1||0||1||2||-||-||-||-||-
|-
|2008-2009||HC Bienne||LNA||4||0||0||0||2||7||0||0||0||2
|-
|2009-2010||Université Ryerson||SIC||17||3||12||15||12||-||-||-||-||-
|-
|2010-2011||Lausanne HC||LNB||44||6||10||16||16||12||1||0||1||4
|-
|2011-2012||Lausanne HC||LNB||45||14||28||42||16||15||2||5||7||4
|-
|2012-2013||Lausanne HC||LNB||50||17||33||50||24||21||11||10||21||20
|-
|2013-2014||CP Berne||LNA||44||6||9||15||12||5||0||1||1||0
|-
|2014-2015||HC Ambrì-Piotta||LNA||44 || 5|| 7|| 12||10 ||12 ||2 || 3||5 ||6
|-
| rowspan=2|2015-2016|| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 31|| 4|| 7|| 11|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Metallourg Novokouznetsk|| KHL || 11|| 1|| 2|| 3|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016|| HC Bienne || LNA || 7||2 ||0 ||2 ||0 ||10 ||2 ||1 ||3 || 8
|-
| 2016-2017 || HK Vitiaz || KHL || 3 || 0 || 0 || 0 || 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || THK Tver || VHL || 11 || 0 || 1 || 1 || 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|| 2016-2017 || SC Langnau Tigers || LNA || 23 || 5 || 7 || 12 || 6 || 6 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2017-2018 || SC Langnau Tigers || LNA || 49||12||12||24||18||6||1||5||6||0
|-
| 2018-2019 || SC Langnau Tigers || LNA || 40|| 9 || 5 || 14 || 14 || 7 || 1||0||1||0
|-
| 2019-2020 || SC Langnau Tigers || LNA || 21 || 1 || 6 || 7 || 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || SC Langnau Tigers || LNA || 44 || 7 || 8 || 15 || 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022|| EHC Kloten || LNB ||  ||

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en août 1989
Naissance à Moscou
Naissance en RSFS de Russie
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du EHC Dübendorf
Joueur des Rangers de Kitchener
Joueur des Sea Dogs de Saint-Jean
Joueur des Olympiques de Gatineau
Joueur du HC Bienne
Joueur du Lausanne HC
Joueur du CP Berne
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du HK Tver
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du EHC Kloten